Christian Barnekow kan være flere forskellige personer:

 Christian Barnekow (diplomat) (1556-1612) – adelsmand og diplomat på Christian 4.s tid
 Christian Barnekow (1626-1666) (1626-1666) – en skånsk adelsmand
 Christian Barnekow (komponist) (1837-1913) – komponist og titulær professor